Nova: notícia.
 Nova, explosió termonuclear a la superfície d'una nana blanca causada per l'acreció d'hidrogen.
 Nova (partit polític), partit polític d'esquerres liderat per Elisenda Alamany.
 Nova (canal de televisió), canal de televisió espanyol pertanyent a Atresmedia Televisión.
 Nova - centre per a la innovació social, associació sense ànim de lucre.